Pappotherium is een uitgestorven zoogdier die tot de Deltatheroida behoort en daarmee verwant is aan de buideldieren. Dit dier leefde in het Vroeg-Krijt in Noord-Amerika.

Fossiele vondsten 
Pappotherium werd in 1965 beschreven op basis van een gedeeltelijke bovenkaak met een tweetal kiezen. Dit fossiel werd gevonden in de bovenste laag van de Antlers Formation in de Amerikaanse staat Texas. Later werden ook fossielen van Pappotherium gevonden in de middelste laag van de Antlers Formation in Oklahoma en in de Cloverly Formation in Montana. De vondsten dateren uit het Aptien en Albien met een ouderdom van 112,6 tot 109 miljoen jaar.

Kenmerken 
Pappotherium was vermoedelijk een boombewonende insectivoor met het formaat van een rat.

Verwantschap 
Er is één soort beschreven, Pappotherium pattersoni. Het behoort tot de eigen familie Pappotheriidae. Bij de beschrijving in 1965 werd Pappotherium als een zoogdier dat dichtbij de splitsing tussen de Metatheria en de Eutheria staat. Nieuw onderzoek naar de kiezen wijst op indeling bij de Deltatheroida, de zustergroep van de buideldierachtigen.

Uitgestorven buideldieren